Лагуна-Бланка:
 Лагуна-Бланка (комуна) - муніципалітет в Чилі
 Лагуна-Бланка (озеро) - озеро в Болівії